Benton Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Benton Center (Michigan)
 Benton Center (New York)